Niemcy:
 Einbeck – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Northeim
 Einbeck – były powiat

Osoby:
 Heinz Einbeck – niemiecki sędzia sportowy